Travelling Man, Travelin' Man, Traveling Man ou Travlin' Man est un titre d’œuvre pouvant faire référence à :

Albums 

 Travelling Man, un album de Ralph McTell (1999)

Compilations 
 , une compilation de Caravan (1988)
 Travelling Man - the Best of Dennis Brown vol. 2, une compilation de Dennis Brown (1995)

Chansons 

 Travlin' Man, un single de Stevie Wonder (1967)
 , une chanson de Ricky Nelson (1961)
 Traveling Man, de Dolly Parton sur  (1973)
 Travelin' Man, de Bob Seger sur  (1975) et Live Bullet (1976)
 Travelling Man, un single de  (2012)
 Travellin' Man, de Lynyrd Skynyrd sur One More from the Road (1976)
 Travelling Man, de  sur  (2011)
 Travellin' Man, de Free sur Free at Last (1972)

Télévision 

 , une série télévisée britannique (1984)

Autres 

 , un ensemble de sculptures en métal dans le quartier de Deep Ellum à Dallas au Texas

Voir aussi 

 Travelln' Band, une chanson de Creedence Clearwater Revival (1970)

Homonymie
Homonymie de titre